

События 

 Консулы: Домициан (патриций) и Луций Волузий Сатурнин (плебей); эдилы: Гай Валлий Прокул и Луций Цезий Клемент; квестор: Плиний Младший.
 Квестор Цезареи Гай Плиний Цецилий (племянник Плиния Старшего) (62-113).
 Децебал воцарился в Дакии.
Хань и Хунну:
 Сяньби разгромили северных Хунну.
 До (84)86-87 — Шаньюй северных хунну Юлю.
 88-91(?) — Шаньюй северных Хунну. Имя неизвестно.
 58 Северо Хуннских, общим числом 200 тысяч человек (из них только 8 тысяч боеспособных мужчин) сдались империи Хань.

Родились 
 Клавдий Птолемей (приблизительная дата)

Скончались 
 Юлю — Шаньюй северных Хунну с 84 по 87 год. В битве Сяньбийцы захватили его в плен и содрали кожу.

См. также

Примечание